Чарна () — название различных топонимов в Польше.

Населённые пункты 
 Чарна (гмина, Бещадский повят) — сельская гмина, Бещадский повят, Подкарпатское воеводство Польши.
 Чарна (гмина, Дембицкий повят) — сельская гмина, Дембицкий повят, Подкарпатское воеводство Польши.
 Чарна (гмина, Ланьцутский повят) — сельская гмина, Ланьцутский повят, Подкарпатское воеводство Польши.
 Чарна (Малопольское воеводство) — село в Горлицком повяте Малопольского воеводства.

Другое 
 Чарна (приток Вислы) — река.
 Чарна — еврейское женское имя.